Steffen Wesemann (Wolmirstedt, 1971), ciclista professional entre 1992 i 2008.
 Willi Steffen (1925 – 2005), futbolista suís.
 Anthony Steffen (Roma, 1930 – Rio de Janeiro, 2004), actor italià.